Ороско има више значења:

 Ороско (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ороско (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ороско, Сан Исидро Паскуал Ороско (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ороско (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику